Der findes flere med navnet Ulrik Adolf (von) Holstein (også stavet Ulrich Adolph (von) Holstein, etc.)

 Ulrik Adolf Holstein (1664-1737) – dansk storkansler og lensgreve
 Ulrik Adolph von Holstein (officer) (1713-1783) – dansk officer
 Ulrik Adolf Holstein (1731-1789) (1731-1789) – dansk officer og overpræsident
 Ulrich Adolph von Holstein (amtmand) (1803-1864) – dansk amtmand